«Ча́рльтон Атле́тик» (полное название — Футбольный клуб «Чарльтон Атлетик»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из Лондона. Базируется в Чарльтоне (одном из районов Большого Лондона). Основан 9 июня 1905 года.

Победитель Кубка Англии 1947 года, вице-чемпион Англии сезона 1936/37.

В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Традиционная домашняя форма клуба — красно-белая.

Клуб выступал на девяти стадионах, в настоящее время играет на стадионе «Вэлли» (27 111 мест).

История 
Клуб основан в 1905 г. группой 15—17-летних подростков. Прозвище клуба — «Эддикс» (от англ. «haddock» — треска), дано потому, что первоначально раздевалка для футболистов находилась в рыбном магазине по соседству с спортивной площадкой клуба. Первые годы клуб провёл играя в молодёжных и любительских лигах.

В начале 1920-х годов «Чарльтон Атлетик» получил профессиональный статус: в сезоне 1920/21 он провёл один сезон в полулюбительской Южной футбольной лиге, по окончании которого в процессе расширения Футбольной Лиги получил место в Третьем южном дивизионе.

Четырежды клуб выходил в премьер-лигу.

Первый и самый успешный период, с 1936 по 1957 годы, связан с именем Джимми Сида. Бывший игрок «Тоттенхэма» и сб. Англии возглавил «Чарльтон Атлетик» в 1933 году. В 1935 и 36 гг. клуб два года подряд повышался в классе, завоевав место в Первом дивизионе. В дебютном для себя сезоне (1936/37) «Чарльтон Атлетик» стал вице-чемпионом — лучшее достижение клуба в Чемпионатах Англии. Год спустя он занял четвёртое место, а ещё через год — третье.

Череду успехов прервала Вторая мировая война и отмена футбольных турниров в Англии. Игроки ведущих клубов десятками уходили в армию, не стал исключением и «Чарльтон». В сезоне 1943/44 «Чарльтон Атлетик» выиграл Военный кубок. В первом послевоенном Кубке Англии 1945/46 клуб дошёл до финала, где уступил «Дерби Каунти» 4:1 в дополнительное время, а уже в следующем году, также в дополнительное время победил «Бернли» 1:0, завоевав свой первый и единственный крупный трофей в истории.
Однако в чемпионатах Англии «Чарльтон» больше не вернулся на уровень своих предвоенных результатов, лишь дважды за всю послевоенную историю поднявшись выше 9 места. В 1956 г. после неудачного старта очередного сезона и 23 лет работы в клубе Джимми Сид ушёл в отставку, и по окончании этого сезона клуб опустился в первый дивизион. Именем Джимми Сида названа южная трибуна стадиона «Вэлли».

В дальнейшем клуб появлялся в высшем эшелоне английского футбола в 1986—1990 годах, в сезоне 1998/99 и в 2000—2007 годах. Лучший результат в эти годы — 7-е место в сезоне Премьер-лиге 2003/04 под руководством Алана Кербишли.

Состав

Достижения 
 Первый дивизион
 Вице-чемпион: 1936/37
 Кубок Англии
 Обладатель: 1946/47
 Финалист: 1945/46
 Кубок полноправных членов
 Финалист: 1987
 Военный кубок Футбольной лиги
 Обладатель: 1944

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Лондона
Клубы английской Премьер-лиги
ФК «Чарльтон Атлетик»